Kim Moo-kyo (* 27. August 1975 in Gyeongju, Südkorea) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin. Bei Weltmeisterschaften  stand sie zweimal im Endspiel und ist Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2000.

Werdegang 
Kim Moo-kyo ist Linkshänderin und spielt im Shakehand-Schlägerhaltung. Von 1995 bis 2004 nahm sie an sechs Weltmeisterschaften teil. Dabei kam sie 1995 mit der südkoreanischen Damenmannschaft und 2001 im Mixed mit Oh Sang-eun bis ins Finale. 1999 erreichte sie im Doppel mit Park Hae-jung das Halbfinale. Im Teamwettbewerb holte sie 2000 und 2001 Bronze.

Dreimal qualifizierte sich Kim Moo-kyo für die Teilnahme an den Grand Finals der ITTF-Pro-Tour-Serie. Hier kam sie im Doppel 1996 mit Park Kyung Ae ins Halbfinale und 1997 mit Park Hae-jung ins Endspiel. Erfolgreich war sie auch bei den Asienmeisterschaften, wo sie 1998 mit Park Hae-jung und 2000 mit Ryu Ji-hae Zweiter im Doppel wurde.

Bei den Olympischen Sommerspielen war Kim Moo-kyo 1996 und 2000 im Doppel vertreten. 2000 gewann sie mit Ryu Ji-hae Bronze. In der ITTF-Weltrangliste belegte sie im März und Oktober 2001 Platz 17.

Nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn arbeitete sie als Trainerin.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 17. August 2011)

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2001
Südkoreaner
Geboren 1975
Frau
Universiadeteilnehmer (Südkorea)